IUP est un sigle qui peut désigner :
 institut universitaire professionnalisé, une composante d'une université française, ayant existé du début des années 1990 au milieu des années 2000, qui assurait une formation à caractère technologique et professionnel ;
 Indiana University of Pennsylvania (en français, Université d'Indiana en Pennsylvanie), une université américaine située à Indiana dans l'État de Pennsylvanie ;
 Institut d'urbanisme de Paris, un ancien établissement d'enseignement supérieur français de formation aux métiers de l'urbanisme, dissout en 2015.